William d’Aubigny ist der Name folgender Personen: 

* William d’Aubigny (Brito) († 1155), Richter unter König Heinrich I. von England
 William d’Aubigny, auch William d’Aubigné († 1236), Lord of Belvoir, Rebell gegen König Johann Ohneland von England
 William d’Aubigny, 1. Earl of Arundel (~1109–1176), englischer Adliger
 William d’Aubigny, 2. Earl of Arundel († 1193), englischer Adliger 
 William d’Aubigny, 3. Earl of Arundel († 1221), englischer Adliger
 William d’Aubigny, 4. Earl of Arundel (~1203–1224), englischer Adliger

Siehe auch
 William d’Aubigné